Lisp ou LISP peut désigner :

Géographie 
 Lisp (Lierre), une section de la ville belge de Lierre dans la province d'Anvers.

Informatique 
 Lisp (langage), une famille de langages de programmation ;
 Locator/Identifier Separation Protocol, un protocole d'architecture de réseau.

Santé 
 Lits identifiés de soins palliatifs.